Са́вина — женская форма фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 
 Савина, Анастасия Владимировна (в девичестве Ефимова, род. 1994) — российская футболистка.
 Савина, Анастасия Сергеевна (род. 1992) — российская шахматистка.
 Савина, Валентина Сергеевна (род. 1943) — советская трековая велогонщица.
 Савина, Вера Юрьевна (род. 1951) — белорусский и российский киносценарист и журналист, дизайнер, куратор.
 Савина, Ирина Вадимовна (род. 1957) — советская и российская актриса.
 Савина, Лариса Анатольевна (род. 1970) — российская футболистка.
 Савина, Мария Андреевна (род. 1988) — российская баскетболистка.
 Савина, Мария Гавриловна (1854—1915) — русская актриса.
 
 Савина, Нона Валерьевна (род. 1969) — российская шашистка, гроссмейстер.
 Савина, Татьяна Александровна (1796—1873) — русская благотворительница, председательница Московского благотворительного общества.

Составная фамилия 
 Савина-Гнесина, Евгения Фабиановна (1871—1940) — русская и советская пианистка, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Топоним

Населённые пункты 
 Савина — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Савина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Ёгвинское сельское поселение).
 Савина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Ошибское сельское поселение).
 Савина — деревня в Чердынском районе Пермского края.
 Савина — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Савина — деревня в Бердюжском районе Тюменской области, упразднена в 2013 г.
 Савина — деревня в Ишимском районе Тюменской области.
 Савина — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

Реки 
 Савина — река в Восточной Сибири, приток Енисея.